André Piazza peut faire référence à :
 André Piazza (1947) un joueur de rugby à XV sélectionné dans l'équipe de France ;
 André Piazza un peintre orientaliste et surréaliste.